Escape Game peut faire référence à :
  Escape game ou jeu d'évasion grandeur nature.
 Escape Game, film américain.